Bohemians Prag steht für folgende Fußballvereine in Prag:

 Bohemians Prag 1905, gegründet 1905 als AFK Vršovice
 FK Bohemians Prag, gegründet 1996 als FC Střížkov Praha 9